Расторгуев, Сергей:
 Расторгуев, Сергей Павлович (1958—2017) — доктор технических наук, профессор, специалист в области информационного противоборства.
 Расторгуев, Сергей Яковлевич (в монашестве Стефан; 1861—1937) — епископ Русской древлеправославной церкви.